Фабр, Жан-Пьер (род. 1952) — тоголезский политический деятель
 Фабр де л'Од, Жан-Пьер (1755—1832) — французский политический деятель

См. также 

 Фабр, Пьер Жан